Йёрхель, Вольфганг — штандартенфюрер Ваффен-СС во время Второй мировой войны; награждён Рыцарским крестом Железного креста. 
 Йерхель (Эльба) — коммуна в Германии , в земле Саксония-Анхальт. Входит в состав района Штендаль. 
 Йерхель (Гарделеген) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. Входит в состав района Зальцведель.